Вальдес — іспаномовне прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Алехандро Вальдес — кубинський борець вільного стилю, триразовий чемпіон та срібний призер Панамериканських чемпіонатів.
 Бруно Вальдес — парагвайський футболіст.
 Віктор Вальдес — іспанський футболіст.
 Дієго Вальдес (1994) — чилійський футболіст.
 Карлос Вальдес ( 1989) — актор, музикант, композитор і співак колумбійсько-американського походження
 Нельсон Вальдес — парагвайський футболіст.
 Оскар Рафаель Вальдес Ф'єрро (1990) — мексиканський професійний боксер, чемпіон світу.
 Хорхе Делі Вальдес (1967) — колишній панамський футболіст, нині — тренер.
 Хосе Іларіо Лопес Вальдес — президент Республіки Нова Гранада.
 Хуліо Делі Вальдес (1967) — колишній панамський футболіст, нині — тренер.

Топонім

Вальдес — півострів на атлантичному узбережжі Аргентини, на північному сході провінції Чубут

Вальдес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія

Вальдес — місто, штат Аляска
 Вальдес — переписна місцевість, штат Колорадо

Іспанські прізвища